Le Cameroun nouveau (LCN) est un parti politique camerounais créé en 2009 et légalisé le . Son leader est Henri Georges Minyem.

Histoire

Liens 

Parti politique au Cameroun
Parti politique fondé en 2009